Gänsehaut bezeichnet:

 Gänsehaut, typisches Bild von aufgerichteter Körperbehaarung
 Gänsehaut (Band), deutsche Band der 1980er-Jahre
 Gänsehaut (Kinderbuchreihe), Grusel-Taschenbuchreihe von R. L. Stine
 Gänsehaut (1969), deutscher Film von Michael Armstrong
 Gänsehaut (1990), deutscher Fernsehfilm von Andreas Schreiber
 Gänsehaut (2015), US-amerikanischer Film von Rob Letterman